Надежда Авксентьевна Ульяновская (род. 6 ноября 1966 года, Вологодская область, РСФСР, СССР) — бывшая советская и российская футболистка (центральный  защитник),  футбольный арбитр. Инспектор УЕФА.

Биография 
Кандидат в мастера спорта по лыжам. Окончила школу с золотой медалью.

Работала дояркой. Имеет  диплом тренера-преподавателя по лыжному спорту  Института физкультуры имени Лесгафта.

Выступала  за женские футбольные команды  «Скороход», «Текстильщик» (с которым в 1991 году выиграла чемпионат СССР), «Калужанка» (в сезоне 1993 года провела 13 игр, 1994 — 11 и в 1995 — 7). В 1995 году по причине тяжёлой травмы была вынуждена завершить игровую карьеру. По рекомендации своего тренера в «Калужанке» Юрия Павловича Прохорова (1954—2017) решила попробовать свои силы в судействе. Начав с Первенства Калужской области среди юниоров Ульяновская досудилась до сначала региональной категории, а потом стала и арбитром ФИФА. Обслуживала в том числе и матчи мужских команд.

Первая в России женщина-арбитр и женщина-футбольный инспектор.

Достижения 
  Чемпион СССР (1): 1991
  Бронзовый призёр Чемпионата России 1994
 Награждена Почётной грамотой УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Российский женский футбол
 Судья судей
 Всероссийские соревнования по футболу среди вузов

Футболистки России
Футбольные судьи России
Игроки ЖФК «Калужанка»
Женщины — футбольные судьи
Выпускники Университета имени Лесгафта